Accesso diretto – in informatica, espressione che indica il metodo di accesso ai dati da una periferica di memorizzazione o il metodo di organizzazione ed accesso che devono essere utilizzati in una struttura di memorizzazione
 Accesso diretto – in economia, metodologia per le relazioni commerciali con il market maker